Mit dem Namen HMS King George V nach dem britischen König George V. wurden zwei Schiffe der britischen Royal Navy benannt.

 Die erste HMS King George V war ein Schlachtschiff der ersten King-George-V-Klasse, das 1911 vom Stapel lief und während des Ersten Weltkrieges im Einsatz war.
 Die zweite HMS King George V war ein Schlachtschiff der zweiten King-George-V-Klasse und lief 1939 vom Stapel. Es war während des Zweiten Weltkrieges aktiv.

Schiffsname der Royal Navy